Ul'janovsk – città della Russia
 Oblast' di Ul'janovsk – oblast' della Russia
 Classe Ul'janovsk – classe navale della Voenno Morskoj Flot SSSR

Pagine correlate 
 Ul'janov
 Ul'janovskij rajon